УЧК се може односити на:
 Ослободилачка војска Косова (ОВК;  (-{UÇK}- — УЧК))
 Ослободилачка национална армија (ОНА;  (-{UÇK}- — УЧК))